Stanisław Jarecki – muzyk, dziennikarz, etnograf
 Stanisław Jarecki – działacz polityczny